Полко́вниково — село в Косихинском районе Алтайского края. Административный центр Полковниковского сельсовета.

География 
Село расположено вдоль федеральной автомагистрали , недалеко от железнодорожной станции Овчинниково.

История 
Село Половниково образовано в 1875 году. На момент переписи населения в нем работал сельский совет, была школа, числилось 116 домохозяйств, проживало 295 мужчин и 328 женщин.

Население

Культура 

В селе жил космонавт Герман Титов. В двухэтажном здании бывшей начальной школы, в которой учился будущий космонавт, в честь него создан и работает краевой «Алтайский государственный мемориальный музей Г. С. Титова». В 2020 году установлен памятник космонавту.

Инфраструктура 
В селе работают организации разных форм собственности:	ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. Г. С. Титова», «Медведев», «Родник», «Перекрёсток», «Экопром-18». Есть школа «Полковниковская СОШ им. С. П. Титова», детский сад «Василёк», филиал киноустановки, ФАП, почта. Село газифицировано.

В 2014 году открыт экспериментальный центр традиционной немецкой народной культуры «Вайценфельд».

Транспорт 
Село доступно автомобильным и железнодорожным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Косихинского района